Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 26. bis 28. Juni 2018 stattfand. Ausgespielt wurden zwölf Startplätze.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2018